Гай Лелий — имя нескольких римских политиков:

 Гай Лелий (консул 190 года до н. э.)
 Гай Лелий Мудрый

Лелии